Татаринцы — название населённых пунктов:

Россия 

Татаринцы — село в Сухиничском районе Калужской области.

Украина 

Татаринцы — село в Лановецком районе Тернопольской области.
Татаринцы — до 1946 г. название села Правдовка в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.